Shambe steht für:
 Shambe (Marskrater)
 Shambe-Nationalpark, siehe Nationalparks im Südsudan